Leferink  ist der Familienname folgender Personen:

Elles Leferink (* 1976) niederländische Volleyballspielerin
Niki Leferink (* 1976) niederländische Fußballspieler